Nemc ist der Familienname folgender Personen:

 Jože Nemc (* 1961), jugoslawischer Naturbahnrodler
 Matic Nemc (* 1992), slowenischer Naturbahnrodler

Siehe auch:
 Nemec